

Miejscowości w Polsce  
 Radomyśl – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew 
 Radomyśl – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Wijewo 
 Radomyśl – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo
 Radomyśl – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel
 Radomyśl – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Miejscowość na Ukrainie 
 Radomyśl – miasto na Ukrainie
 Radomyśl – wieś na Ukrainie

Miejscowości na Białorusi 

 Radomyśl – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.

Zobacz też 
 Radomyśl Wielki
 Radomyśl nad Sanem

Przypisy

Linki zewnętrzne